Acústico MTV

Acústico 
Acústico Bruno & Marrone (Bruno & Marrone)
Acústico II - Bruno & Marrone (Bruno & Marrone)
Eduardo Costa - Acústico (Eduardo Costa)
Luan Santana - Acústico (Luan Santana)
Nívea Soares - Acústico (Nívea Soares)
Raimundos Acústico (Raimundos)
Acústico (álbum de Resgate) — álbum de Resgate
Tânia Mara - Acústico (Tânia Mara)
Zé Neto & Cristiano - Acústico (Zé Neto & Cristiano)

Acústico ao vivo 
Acústico ao Vivo (Bruno & Marrone)
Acústico ao Vivo (Edson & Hudson)
Acústico ao Vivo (Nenhum de Nós)
Acústico ao Vivo 2 (Nenhum de Nós)

Outros 
Acústico MTV (turnê)
Acústicos & Valvulados

Desambiguações de música